Wahls ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Wahls (* 1994), deutsche Crosslauf-Sommerbiathletin
 Anne-Catrin Wahls (* 1985), deutsche Schauspielerin und Sängerin
 Jessica Wahls (* 1977), deutsche Popsängerin
 Matthias Wahls (* 1968), deutscher Schachspieler
 Nora Wahls (* 1985), deutsche Schauspielerin, Synchronschauspielerin, Sprecherin und Sängern
 Otto Wahls (1907–1990), deutscher Kommunist

Siehe auch: 
 Waals, Wals, Vaals, Vals